Cortana – spada cerimoniale
Cortana – software di assistenza e riconoscimento vocale sviluppato da Microsoft
Cortana – personaggio dotato di intelligenza artificiale inventato per la serie Halo